Hyla andersonii és una espècie de granota que es troba a Nord-amèrica.

Referències 

 Àmplia informació sobre aquesta espècie de granota. 

Andersonii